William Nordhaus, economista statunitense
Helmut Nordhaus,  tedesco orientale